EB – marka piwa
 EB – Międzynarodowy Górski Szlak Przyjaźni Eisenach – Budapeszt
 Choroba EB (łac. Epidermolysis Bullosa) – pęcherzowe oddzielanie się naskórka
 EB/Streymur – farerski klub piłkarski
 Eksabit – jednostka informacji